Je danse donc je suis est une chanson de la chanteuse française Priscilla extraite de son quatrième album, Bric à brac. C'est la deuxième piste de l'album, et elle a été choisie comme deuxième single.

La chanson sort en single en  et débute en France à la  place, ce qui restera son meilleur classement.

Liste des titres

Classements

Notes et références 

Chanson de 2005
Single musical sorti en 2005
Chanson interprétée par Priscilla Betti
Single publié par Jive Records
Chanson écrite par Philippe Osman